Lederbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Lederbach (Bad Griesbach im Rottal), Dorf der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Lederbach (Hohenleimbach), Ort der Ortsgemeinde Hohenleimbach im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Lederbach (Herisau), Quartier der Stadt Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Gewässer:
 Lederbach (Alche), rechter Zufluss der Alche in Seelbach, Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Lederbach, vielleicht Nebenname von Ledergraben, linker Zufluss der Aschach (zur Fränkischen Saale) gegenüber der Borstmühle, Markt Burkardroth, Landkreis Kissingen, Bayern
 Lederbach (Nette), rechter Zufluss der Nette (zum Mittelrhein) bei Lederbach, Ortsgemeinde Hohenleimbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Lederbach (Sägebach), rechter Zufluss des Sägebachs (zur Glatt, zur Thur) bei Lederbach, Stadt Herisau, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Lederbach (Thur), rechter Zufluss der Thur (zum Rhein) in Lichtensteig, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen